Геро́нтий ( — «престарелый») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:

 Геронтий (военный магистр) (ум. 411) — узурпатор в V веке.
 Геронтий из Фикуклы (ум. 501) — святой Католической церкви.
 Геронтий (Колпаков) (1803—1868) — деятель раскола перешедший в конце жизни в православие.
 Геронтий (Кургановский) (1838—1903) — архимандрит Русской православной церкви.
 Геронтий (Лакомкин) (1872—1951) — старообрядческий епископ Костромской и Ярославский.
 Геронтий (Лударос) (род. 1966) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома).
 Геронтий (Мариолис) (1921—1994) — епископ ИПЦ Греции (Синод Хризостома).
 Геронтий Миланский (ум. 465) — святой архиепископ Миланский.
 Геронтий (митрополит Московский) (ум. 1489) — митрополит Московский и всея Руси.
 Геронтий (Папиташвили) (ум. 1871) — епископ Русской православной церкви, епископ Горийский.
 Геронтий Печерский (ум. XIV век) — инок Киево-Печерского монастыря, почитается в лике преподобных.
 Геронтий (Рязанов) (ум. после 1674/1676) — монах, церковный писатель 17 в., идеолог Соловецкого восстания.

Страницы значений:Тёзки
Имена греческого происхождения